Ламбо (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ламбо, Джош (род. 1990) — игрок в американский футбол, команды «Лос-Анджелес Чарджерс».
 Ламбо, Жозеф Мари Тома (1852—1908) — бельгийский скульптор.
 Ламбо, Фирмин (1886—1964) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, двукратный победитель велогонки «Тур де Франс».

Другое 
 Ламбо-двери — автомобильные двери, открывающиеся вертикально на неподвижном шарнире.